Aska steht für: 
 Aska, jugoslawische Popgruppe
 Aska (Nara Dreamland), Holzachterbahn im Nara Dreamland, Nara, Japan
 Isuzu Aska, Automodell der Marke Isuzu
 Aska (* 1958), japanischer Sänger, siehe Chage and Aska

Aska ist der Familienname folgender Personen:
 Ivan Aska (* 1990), US-amerikanischer Basketballspieler

Siehe auch:,
 Grab von Aska, Wikingergrab in Schweden